Simplicius ou Simplicios (en grec ancien  / Simplíkios), parfois francisé en Simplice, est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Simplice ou Simplicius, pape italien entre 468 et 483, saint ;
 Simplicius de Cilicie (en grec, Simplicios), philosophe grec néoplatonicien et commentateur d'Aristote du  ;
 Simplicius Simplicissimus, roman allemand de Grimmelshausen (1668) ;
 Simplicius, opérette de Johann Strauss II (1887).
 Simplicius, dit Simplice de Paris, évêque de Paris de 601 à 606.

Voir aussi